Een verkeersweg:
 N874 (België)
 N874 (Nederland), zie Provinciale weg 874

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing